Шиккард, Вильгельм — немецкий учёный, астроном, математик и востоковед.
 Шиккард — большой лунный ударный кратер, расположенный в юго-западной части видимой стороны Луны.